Bukov Do (Olovo, BiH), naselje
 Šumsko područje Bukov Do, Ljubinje